Галунов, Дмитрий Павлович (1904—1990) — советский военный лётчик и военачальник
 Галунов, Евгений Александрович (1931—1999) — российский советский живописец.
 Галунов, Филипп Иванович (1861—?) — крестьянин, член II Государственной думы от Костромской губернии.